Aardrijkskunde
Roy (Limburg), deelgemeente van de gemeente Meeuwen-Gruitrode
Roy (België), deelgemeente van de Belgische gemeente Marche-en-Famenne
Roy (New Mexico), plaats in de Amerikaanse staat New Mexico
Roy (Utah), plaats in de Amerikaanse staat Utah
Roy (Washington), plaats in de Amerikaanse staat Washington

Personen met de achternaam Roy
Arundhati Roy, Indiaas schrijfster
Brandon Roy, Amerikaans basketbalspeler
Bruno Roy, Canadees Franstalig schrijver, essayist, leraar en dichter
Bryan Roy, Nederlands voetballer
Jérémy Roy, Frans wielrenner

Voornaam
Roy (voornaam), een jongensnaam

Zie ook 
Le Roy (doorverwijspagina)